Гобза — река в Смоленской области России в Духовщинском и Демидовском районах. Правый приток Каспли.

Длина 95 км.   

Исток восточнее деревни Вердино Духовщинского района. Направление течения: запад. Впадает в Касплю в городе Демидов.

Притоки: правые: Чернейка; левые: Дряжна, Песочня, Мыза, Передельня. Русло извилистое, имеет много озёр и водохранилищ общей площадью 2,3 км.

Название реки произошло от древнерусского гобзь — богатый, обильный.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Каспли
Реки Демидовского района Смоленской области
Реки Духовщинского района